

Єнбецький сільський округ — адміністративна одиниця, Аккольський район, Акмолинська область
 Єнбецький сільський округ — адміністративна одиниця, Жалагаський район, Кизилординська область
 Єнбецький сільський округ — адміністративна одиниця, Мугалжарський район, Актюбинська область